De volgende componisten hebben een Symfonie nr. 4 gecomponeerd, al dan niet zo genoemd en genummerd.

Zie ook 
 Lijst van vierde symfonieën

4